Сантијаго Јукујачи има више значења:

 Општина Сантијаго Јукујачи (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Јукујачи (Сантијаго Јукујачи, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику